Циркуляція (від  — «кругообіг»):

 Циркуляція векторного поля
 Циркуляція атмосфери
 Термохалінна циркуляція в океані
 Циркуляція в теплотехніці — рух теплоносія по замкнутому контуру в котлах, системах опалення.
 Циркуляційні труби
 Циркуляція в мореплавстві — рух плавзасобу за траєкторією кола (або близькою до неї) (див. також Діаметр циркуляції).

Див. також 
 Рециркуляція
 Циркуляційна пилка